Localidades no Brasil
 Massaranduba (Paraíba) - município 
 Massaranduba (Santa Catarina) - município 
 Massaranduba (Salvador) -  bairro 

Botânica
 Manilkara, árvore de madeira rósea, também chamada de maçaranduba
 Persea pyrifolia, também conhecida como pau-de-andrade ou maçaranduba

Outros
 Carlos Maçaranduba - personagem do Casseta & Planeta.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia